Seahorse steht für:
 Seahorse (Antarktika), Berg im Viktorialand, Antarktika
 Seahorse (Software), ein Programm des GNOME-Desktop, siehe Gnome
 HMS Seahorse, mehrere Schiffe der Royal Navy
 MV Seahorse, ein Schiff der Australian Navy
 USS Seahorse, mehrere Schiffe der US Navy
 Operation Seahorse, die Verschiffung von deutschen Flugzeugen in die Vereinigten Staaten am Ende des Zweiten Weltkrieges
 Seahorse, offenes Segelboot mit Hubkiel für eine Besatzung von bis zu fünf Personen, siehe Sailhorse